Mils bei Hall, een gemeente in het district Innsbruck Land in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Mils bei Imst, een gemeente in het district Imst in de Oostenrijkse deelstaat Tirol